Montovani je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Pićan, Istarska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 141 stanovnika te 54 obiteljskih kućanstava.

Izvori

Naselja u Istarskoj županiji